Петропавлівська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Петропавлівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Петропавлівська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Петропавлівська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Петропавлівська сільська рада — Харківська область, Богодухівський район
 Петропавлівська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район
 Петропавлівська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район
 Петропавлівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район
 Петропавлівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район